Klöpper est un partronyme allemand pouvant désigner:

Patronyme
 (1828-1905), théologien protestant allemand
 (née en 1978), joueuse allemande de handball
 (1812-1876), homme d'affaires allemand du textile
 (1968-2014), entraineur allemand de handball
 (né en 2002), joueur allemand de football
 (né en 1994), joueur allemand de hockey sur glace
 (née en 1944), femme politique allemande de la Rhénanie du Nord-Westphalie

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Patronyme allemand